Skarszyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Skarszyn, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Skarszyn, village de la voïvodie de Mazovie.